Wish (álbum de The Cure)
Wish (canção de Brian Littrell)
Wish (canção de Nine Inch Nails)
Wish (empresa) - empresa de comércio eletrônico
Wishes (álbum) - de Buckethead

Desambiguação